Beechland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechland (Logan County), Kentucky 
 Beechland (Meade County), Kentucky 

im NRHP gelistete Objekte:
 Beechland (Jeffersontown, Kentucky), NRHP-ID 83002633
 Beechland (Taylorsville, Kentucky), NRHP-ID 76000945
 Beechland (Natchez, Mississippi), NRHP-ID 82000567